Парезанович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1994) — сербский футболист.
 Парезанович, Неделько (род. 1932) — сербский математик и информатик, профессор Белградского университета.
  (род. 1951) — сербская и югослваская спортсменка.